Первое правительство Азарова было сформировано 11 марта 2010 года после образования в Верховной раде Украины 6 созыва коалиции «Стабильность и реформы» ().
 Второе правительство Азарова было сформировано 24 декабря 2012 года после утверждения Верховной радой Украины 7 созыва кандидатуры Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.